Het judotoernooi in de klasse tot 90 kilogram voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op woensdag 10 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Song Dae-nam uit Zuid-Korea; hij kwam tijdens deze Spelen niet in actie en was derhalve niet in staat zijn titel te verdedigen. Nederlander Noël van 't End behoorde tot het deelnemersveld in deze klasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen 

{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met bye
| RD1=Herkansing
| RD2=Bronzen medaille

| RD1-team01=  Mammadali Mehdiyev
| RD1-score01= 000
| RD1-team02=

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Derde ronde
| RD4 = Kwartfinale

| team-width = 160
| score-width = 20

| RD1-team13 =  Martín Michel
| RD1-score13 = 000
| RD1-team14 =  Asley González
| RD1-score14 = 110

| RD2-team01 =  Varlam Liparteliani
| RD2-score01 = 100
| RD2-team02 =  Komronshokh Ustopiriyon
| RD2-score02 = 000
| RD2-team03 =  Ovini Uera
| RD2-score03 = 100
| RD2-team04 =  Renick James
| RD2-score04 = 000
| RD2-team05 =  Noël van 't End
| RD2-score05 = 000
| RD2-team06 = {{nowrap| Lkhagvasürengiin Otgonbaatar}}
| RD2-score06 = 100
| RD2-team07 =  Asley González
| RD2-score07 = 101
| RD2-team08 =  Quedjau Nhabali
| RD2-score08 = 000

| RD3-team01 =  Varlam Liparteliani
| RD3-score01 = 100
| RD3-team02 =  Ovini Uera
| RD3-score02 = 000
| RD3-team03 = 

Mannen 090